Dongyang bezeichnet:

 Dongyang (东阳市), Stadt in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Dongyang (Anyi) (东阳镇), Großgemeinde im Kreis Anyi in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Dongyang (Gannan) (东阳镇), Großgemeinde im Kreis Gannan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Dongyang (Yuci) (东阳镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yuci in der chinesischen Provinz Shanxi
 Dongyang (Guangfeng) (东阳乡), Gemeinde im Stadtbezirk Guangfeng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Dongyang (Huazhou) (东阳乡), Gemeinde im Stadtbezirk Huazhou in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Dongyang (Beibei) (东阳街道), Großgemeinde im Stadtbezirk Beibei in der chinesischen Stadt Chongqing
 Dongyang (Rongcheng) (东阳街道), Großgemeinde im Stadtbezirk Rongcheng in der chinesischen Provinz Guangdong